Э́сла () — река на северо-западе Испании, правый приток Дуэро. Берёт начало в Кантабрийских горах на южных склонах. Наиболее полноводна с ноября по май. Вблизи устья создано водохранилище, воды которого используются для выработки электроэнергии и орошения.

Притоки 
 Сеа (река)

Примечания

Литература 
 
 

Притоки Дуэро
Реки Кастилии-Леона